Californication kan avse:

Californication (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
Californication (musikalbum) – ett album av Red Hot Chili Peppers från 1999
 Californication (sång) – titelsången och fjärde sången på albumet Californication
Californicatin (en sång av J. Geils Band) – en sång på albumet You're Gettin' Even While I'm Gettin' Odd (1984), av J. Geils Band